Lesníkovo (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Lesníkovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia